

Особи 

 Аллістер Маккей — шотландський лікар і полярний дослідник
 Бадді Маккей — американський політик-демократ, 42-й губернатор штату Флорида.
 Біллі Маккей — північноірландський футболіст, нападник клубу «Данді Юнайтед».
 Вільям Маккей — канадський єзуїтський священик, творець сучасної системи освіти в Бутані.
 Вінзор Маккей — американський карикатурист і аніматор.
 Келі Маккей — канадська стрибунка у воду.
 Клан Маккей, він же: Макей, Маккей, МакКой, Мак Аойд — гірський клан Шотландії.
 Майк Маккей (* 1964) — веслувальник, дворазовий олімпійський чемпіон, чотириразовий чемпіон світу.
 Пітер Маккей — канадський політик.
 Ренді Маккей — канадський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника.
 Родні Маккей — вигаданий персонаж телесеріалу Зоряна брама: Атлантида.
 Тоні Маккей — американський легкоатлет, олімпійський медаліст.

Див. також 
 5382 Маккей — астероїд головного поясу.
 43793 Маккей — астероїд головного поясу.